Il doppio del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ilija Bozoljac e Viktor Troicki che hanno battuto in finale Alexander Peya e Lars Übel 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (primo turno)
 Uros Vico /  Lovro Zovko (quarti di finale)

 Alexander Peya /  Lars Übel (finale)
 Grégory Carraz /  Antony Dupuis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2006